Axill kan avse:

Axill – hålan under armen, se Armhåla
Axill (botanik) – vinkeln mellan ett blads ovansida och bladets stam hos växter, se Botanisk ordlista